Time for Annihilation: On the Record & On the Road — первый концертный альбом американской рок-группы Papa Roach, выпущенный 31 августа 2010 года на лейбле Eleven Seven Music.

Список композиций 

UK Edition

Примечания 

Альбомы Papa Roach
Альбомы альтернативного метала
Альбомы альтернативного рока
Альбомы ню-метала